Суперкубок Сінгапуру з футболу 2010  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 січня 2010 року між чемпіоном Сінгапуру клубом Збройні сили Сінгапуру та гостями зі Швеції клубом АІК. Після нічийного результату матчу титул розділили обидва клуби.

Передісторія 
Матч став місцем для збору коштів на лікування гравця збірної Сінгапуру Доллаха Кассіма, який тоді перебував у комі. Зібрано було 82 тисячі доларів США, чек на цю суму був переданий родині футболіста. Учасником матча за Суперкубок став швецький клуб АІК, який саме перебував у азійському міжсезонному турне.

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2010
Сінгапур
Січень 2010
2010 у сінгапурському спорті